Képessy József (1818–1876) vízépítő mérnök
 Képessy József (1863–1943) jogász
 Képessy József (1908–1985) sportújságíró, sportvezető, edző
 Képessy József (1916–1990) színész